

Anno 
 454 o 454 a.C.

Codici 
 454 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Maryland Space Grant Consortium Observatory, nel Maryland

Matematica 
 454 – numero

Altro 
 454 Life Sciences, compagnia statunitense specializzata in sequenziamento ad elevato parallelismo